Les Masters de snooker 2008 ont lieu du 13 au  à la Wembley Arena de Londres, en Angleterre.

Ils ont été remportés par Mark Selby aux dépens de Stephen Lee par 10 frames à 3.

Dotation 
Gagnant :  £ 
Finaliste :  £ 
Demi-finalistes :  £ 
Quart de finalistes :  £ 
 de finalistes :  £ 

Meilleur break :  £

Wild cards

Tableau final

Finale

Centuries (22) 

141, 132, 125, 124, 107, 103 Mark Selby
141, 123, 114, 101 Ken Doherty
135 Ding Junhui
120, 113 Ryan Day
118 Mark Williams
118 Neil Robertson
112 Ronnie O'Sullivan
107 Graeme Dott
105 Stephen Hendry
105 Peter Ebdon
105, 103 Stephen Maguire
104, 100 Marco Fu

Notes et références

Article connexe 
 Masters de snooker

Sport en Angleterre en 2008
Snooker en 2008
2008